Camperol, membre d'una comunitat en una societat agrària o rural 
 Camperol, bolet, també anomenat xampinyó silvestre
 Camperol dels carrers, bolet, també anomenat Agaricus bitorquis 
 Talpó camperol, rosegador del gènere Microtus àmpliament distribuït a Europa i algunes zones d'Àsia

Vegeu també 
 Partit Camperol, diversos partits polítics amb aquest nom